Верх-Уни́ — село в Юкаменском районе Удмуртии, административный центр Верх-Унинского сельского поселения. Находится вблизи от реки Уни.

География 
Село расположено на высоте 210 м над уровнем моря.

Улицы:
 Проезд Животноводов
 Молодёжная
 Подлесная
 Полевая
 Советская
 Сосновая
 Чуринская
 Школьная

Население 
Численность постоянного населения села составляет 386 человек (2007). В селе работают дошкольное учреждение и средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района